Чеченцы в США — чеченская диаспора в США. По данным на 2013 год, её численность составляет от 250 до 1000 человек.

Демография 
По состоянию на 2013 год это небольшое этническое меньшинство численностью всего несколько сотен человек. Точные статистические данные трудно получить, потому что чеченцы классифицируются в отчётах как русские. Наиболее значимые чеченские общины находятся в Бостоне, Вашингтоне (округ Колумбия), Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Примечания

Ссылки 
 

Чеченская диаспора
Население США